Engelhardt steht für:

 Engelhardt (Familienname), deutscher Familienname
 Engelhardt (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 (4217) Engelhardt, Asteroid des Hauptgürtels
 Hermann Engelhardt Motoren- und Automobilfabrik, deutscher Automobilhersteller
 Brauerei W. Engelhardt, ehemalige Brauerei in Bad Hersfeld
 Engelhardt-Brauerei, ehemalige deutsche Bierbrauerei
 Engelhardt (Biermarke), deutsche Biermarke
 Engelhardt-Höfe
 Engelhardt Ice Ridge, Eisdom im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Engelhard
 Engelhart
 Englhardt